A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2004. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Változások az éremtáblázaton az olimpia után 
Ez a fejezet az olimpia után az éremtáblázaton történt változásokat sorolja fel.

Lovaglásban a díjugratás egyéni versenyében az ír Cian O’Connor lovának doppingolása miatt az aranyérmét elvették. Helyette a brazil Rodrigo Pessoa lett az aranyérmes. Az amerikai Chris Kappler ezüstérmes, a német Marco Kutscher bronzérmes lett.
Lovaglásban a díjugratás csapatversenyében az első helyen végzett német Ludger Beerbaumt lova doppingolása miatt a német csapat aranyérmét elvették, Beerbaum eredményének kiesése miatt a német csapatot visszasorolták a harmadik helyre. Az amerikai csapat lett az aranyérmes, a svéd csapat pedig az ezüstérmes.
Férfi egyéni időfutam kerékpározásban az amerikai Tyler Hamilton aranyérmét elvették. Helyette az orosz Vjacseszlav Jekimov lett az aranyérmes. Az amerikai Bobby Julich ezüst-, az ausztrál Michael Rogers bronzérmes lett.
Férfi 77 kg-os súlyemelésben az orosz Oleg Perepecsonov bronzérmét elvették. Helyette a török Reyhan Arabacıoğlu lett a bronzérmes.
Férfi súlylökésben az ukrán Jurij Bilonoh aranyérmét elvették. Helyette az amerikai Adam Nelson lett az aranyérmes. A dán Joachim Olsen ezüst-, a spanyol Manuel Martínez bronzérmes lett.
Női diszkoszvetésben a fehérorosz Irina Jatcsanka bronzérmét elvették. Helyette a cseh Věra Pospíšilová-Cechlová lett a bronzérmes.

Jegyzetek

További információk 
 A 2004. évi nyári olimpia adatlapja a sports-reference.com-on

2004
E